Киевка — топоним:

Населённые пункты

Казахстан 
 Киевка — село в Наурзумском районе Костанайской области, упразднено в 2009 г.
 Киевка — до 2017 г. название посёлка Нура в Нуринском районе Карагандинской области.

Россия 
 Киевка — хутор в Еланском районе Волгоградской области.
 Киевка — хутор в Гулькевичском районе Краснодарского края.
 Киевка — деревня в Болотнинском районе Новосибирской области.
 Киевка — деревня в Купинском районе Новосибирской области.
 Киевка — село в Татарском районе Новосибирской области.
 Киевка — село в Лазовском районе Приморского края.
 Киевка — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Киевка — село в Ремонтненском районе Ростовской области.
 Киевка — деревня в Кошкинском районе Самарской области.
 Киевка — село в Новоузенском районе Саратовской области.
 Киевка — село в Апанасенковском районе Ставропольского края.
 Киевка — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Киевка — деревня в Октябрьском районе Челябинской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Киевка — упразднённое село в Сакском районе.

Украина 
 Киевка — село в Голопристанском районе Херсонской области.

Реки 
 Киевка (приток Набочихи) — река в Кемеровской области.
 Киевка (река, впадает в Японское море) — река в Приморском крае.
 Киевка (приток Айнской) — река на Сахалине, приток реки Айнская.
 Киёвка — река в Чехии.
 Киёвка (приток Оки) — река в Калужской области, приток Оки.

См. также 
 Киев (значения)
 Киево
 Киевская
 Киевский
 Киевское
 Новокиевка